Zahn är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert von Zahn
 Ernst Zahn
 Franz Ludwig Zahn

 Johann Karl Wilhelm Zahn 
 Steve Zahn
 Theodor Zahn
 Timothy Zahn

Tyska efternamn